Mae Hong Son (provincie), een provincie in het noorden van Thailand.
Amphoe Mueang Mae Hong Son, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand.
Mae Hong Son (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand